Jean de Beaumont peut faire référence à :
 Jean de Beaumont (1288-1356), noble hennuyer ;
 Jean de Beaumont (1317-1342),  Beaumont, noble anglais ;
 Jean de Beaumont (1904-2002), tireur sportif, homme d'affaires et homme politique français.